Monkey () может означать следующее:
 Monkey — язык программирования
  — группа ска третьей волны
 Monkey — один из сигнлов Джорджа Майкла
 The Monkees — американская поп-рок группа.

См. также 
 Обезьяна (значения)